Guainía ili 

 Guainía (departman)
 Guainía (rijeka)